Де́мич — фамилия.

Известные носители 
 Демич, Александр Иванович (1901—1977) — советский актёр, режиссёр, народный артист РСФСР.
 Демич, Юрий Александрович (1948—1990) — советский актёр, Лауреат Государственной премии СССР.